Андижан ():
 Андижан — місто в Узбекистані, обласний центр
 Андижан — міське селище в Узбекистані, Андижанська область, Булакбашинський район
 Андижан — міське селище в Узбекистані, Ферганська область, Акалтинський район
 ФК «Андижан» — узбецький футбольний клуб з Андижана